Катихар:

 Катихар — город в индийском штате Бихар.
 Катихар — округ в индийском штате Бихар.